

Geografia 
 Francia
 Avernes – comune nella regione dell'Île-de-France
 Avernes-sous-Exmes – comune nella regione della Normandia
 Avernes-Saint-Gourgon – comune nella regione della Normandia